El término Revista de Filosofía puede referirse a:

Revista de Filosofía (UCM), revista dirigida y coordinada en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM);
Revista de Filosofía (Universidad de Chile), revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.